Банко де Оро има више значења:

 Банко де Оро (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Банко де Оро (Азоју), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Банко де Оро (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику